Dit is een lijst van alle huidige spoorwegstations in België. Voor gesloten stations, zie de lijst van voormalige spoorwegstations in België.

Zie ook

 Lijst van drukste spoorwegstations van België
 Lijst van voormalige spoorwegstations in België
 Lijst van toekomstige spoorwegstations in België
 Lijst van goederen- en vormingsstations in België
 Lijst van spoorwegstations in België met gewijzigde naam
 Lijst van spoorlijnen in België

Externe links
 Lijst van Belgische spoorwegstations (PK)
 Gemiddelde van instappende reizigers geteld per station in 2013

België
 1
NMBS